Frare és un mot que apareix a la toponímia de Mallorca per designar un penyal prominent, com els cavalls bernats. És possible que no es tracti del mot frare, ans d'un mot provinent del llatí fractus 'trencat'. Tot i així, per etimologia popular, tot sovint solen associada una monja: un penyal menor no gaire lluny del frare. Hom troba els següents:

 L'Agulla del Frare, al massís del Puig Major
 El Frare de Tuent, a Cala Tuent
 El Frare de l'Evangèlica, sota el Pla de l'Evangèlica, al torrent de les Lloves, a la carretera d'Andratx a Estellencs
 Termes semblants:
 Cavall Bernat#Mallorca
 Udró
 Ninot
 Pa de Figa

Referències 
 «Cavall Bernat, Penyal Bernat, es Frare» al web ToponimiaMallorca.net
 «Monja» al web ToponimiaMallorca.net